Вениамин Алексеевич Лукин — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился в 1924 году в деревне Гармоново Зубцовского района Тверской области. Член КПСС. Участник Великой отечественной войны .

В 1942 г. после окончания пулеметного училища ушел на фронт рядовым 13 гвардейского стрелкового полка. Принимал участие в Сталинградской битве. В 1943 г. был тяжело ранен и находился на излечении в Чкаловском эвакогоспитале. 

В 1943 г. поступил в филиал Харьковского института железнодорожного транспорта, а в 1944 был переведен в Московский энергетический институт, который окончил  с отличием в 1949 г. 

Начал трудовую деятельность инженером турбинного цеха Кемеровской ГРЭС, затем перешел на Южно-Кузбасскую ГРЭС, где прошел все ступени инженерной службы. 

В 1966 г. был назначен главным инженером – заместителем управляющего «Кузбассэнерго» Главвостокэнерго Минэнерго СССР.

В 1970 г. - начальник «Главуралэнерго». 

В 1979 г. был назначен заместителем Министра энергетики и электрификации СССР.

Лауреат Премии Совета Министров СССР.

Умер в Москве в 2010 году.

Примечания

Ссылки 
 Лукин Вениамин Алексеевич // Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 21. Гидроэнергетики России и СНГ. Авторы-составители А. И. Мелуа, В. Р. Мигуренко, В. Л. Станкевич. Книга 2. Л—Я. СПб.: «Гуманистика», 2015. — С. 41.

Заместители министров СССР